Hubberg ist der Name folgender Orte:

 Hubberg (Bockhorn), Ortsteil der Gemeinde Bockhorn, Landkreis Erding, Bayern
 Hubberg (Gemeinde Ybbsitz), Ortschaft der Gemeinde Ybbsitz, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Hubberg ist der Name folgender Gebäude:

 Schloss Hubberg, Schloss in der Gemeinde Salenstein, Kanton Thurgau